Ultimatum Bourne’a (powieść)
 Ultimatum Bourne’a (film)